Meijin – jap. mistrz, patrz japońskie tytuły grzecznościowe
 Meijin (go) – tytuł japońskiego go i rozgrywany o niego turniej
 Meijin (shōgi) – tytuł w shōgi i rozgrywany o niego turniej
 Meijin - mistrz go – powieść Yasunariego Kawabaty